

Приазовське — селище міського типу, Запорізька область, Мелітопольський район, Приазовська селищна громада
 Приазовське — село, Донецька область, Маріупольський район, Маріупольська міська громада
 Приазовське — газове родовище Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області Південного нафтогазоносного регіону України